Эмнес (Нидерланды) — город и община в Нидерландах, в провинции Утрехт.
 Эмнес, Марвин — нидерландский футболист, нападающий.